Cosentini, aggettivo riferito agli abitanti e alle cose di Cosenza e provincia

Geografia
Cosentini – frazione di Castelcivita (SA)
Cosentini – frazione di Montecorice (SA)
Cosentini – frazione di Santa Venerina (CT)

Persone
Alessandro Cosentini – attore italiano
Gaetano Cosentini –  scrittore, giornalista e politico italiano
William R. Cosentini –  ingegnere e imprenditore statunitense